Arte nativo puede referirse a:

 el Arte indígena; o
 el Festival Arte-Nativo Viña Rock.